Wypożyczalnia – miejsce bądź strona internetowa odpłatnie udostępniająca określonego rodzaju rzeczy lub dane w postaci elektronicznej:
 wypożyczalnia wideo (kaset wideo i płyt DVD) – np. Netflix
 wypożyczalnia samochodów
 wypożyczalnia rowerów
 wypożyczalnia gastronomiczna
 wypożyczalnia sprzętu budowlanego
 wypożyczalnia łyżew na lodowisku
 wypożyczalnia nart
 wypożyczalnia stosownego (niezdzierającego tor) obuwia na torach bowlingu czy curlingu, itp.

Zobacz też 
 biblioteka
 wideoteka, fototeka, audioteka